

Мейфілд — місто, штат Канзас
 Мейфілд — місто, штат Кентуккі
 Мейфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Мейфілд — місто, штат Пенсільванія
 Мейфілд — місто, штат Юта
 Мейфілд — селище, штат Нью-Йорк
 Мейфілд — селище, штат Огайо